La palabra cúspide se puede referirse a:
 a la cúspide o cima, el punto más prominente de una elevación topográfica;
 al vértice en el que concurren todos los triángulos que forman las caras de una pirámide, o las generatrices de un cono;
 a la cúspide de una cubierta o de cualquier otro elemento arquitectónico rematado en punta, como el piramidión de las pirámides egipcias;
 a cada una de las cúspides dentales, o relieves en el plano de masticación de una pieza dental;
 a la cúspide astrológica, punto que marca el inicio del arco de influencia de una casa;
 a la revista Cúspide, editada entre 1937 y 1939 en el Central Mercedita de Melena del Sur (La Habana, Cuba).